One Lincoln Street (State Street Financial Center) — небоскрёб  в Бостоне. Здание располагается в центре финансового района города, напротив южного железнодорожного вокзала. Башня находится на 15 месте среди самых высоких зданий Бостона, уступая меньше 100 метров Башне Джона Хэнкока (самое высокое задние в Бостоне). Строительство обошлось в 350 миллионов долларов. Башня была достроена 5 июня 2002, а была открыта через год. Является штаб-квартирой State Street Corporation.

Архитектурные детали 
Здание построено в едином архитектурном стиле — постмодерн.  Основные материалы облицовки здания — стекло и светло-серый гранит, а каркас построен из армированного бетона. Интерьер лобби украшен коричневым, желто-коричневым, кремовым французским и итальянским мрамором.

Награды 
 The Building Owners and Managers Association (BOMA) Boston Building of the Year 2003.

См. также 
 Список самых высоких зданий Бостона

Примечания

Ссылки 
 One Lincoln Stree на structurae

Небоскрёбы Бостона
Небоскрёбы высотой от 150 до 199 метров
Небоскрёбы, построенные в 2002 году
Здания и сооружения, построенные в 2002 году в США
2000-е годы в Массачусетсе